Die Saison 2003/04 der Oberliga Nord war die 48. Spielzeit der Fußball-Oberliga Nord in ihrer bisherigen Form und die zehnte als vierthöchste Spielklasse in Deutschland. Sie wurde in zwei Staffeln – Niedersachsen/Bremen und Hamburg/Schleswig-Holstein – ausgetragen. Es war die letzte Spielzeit als zweigleisige Liga.

Die Meisterschaft in der Staffel Niedersachsen/Bremen sicherten sich die Amateure des VfL Wolfsburg punktgleich und aufgrund des besseren Torverhältnisses vor Eintracht Nordhorn. In der Staffel Hamburg/Schleswig-Holstein errang die zweite Mannschaft von Holstein Kiel den Titel mit drei Punkten Vorsprung auf Altona 93. Da Kiel aufgrund der Teilnahme der ersten Mannschaft an der Regionalliga nicht aufstiegsberechtigt war und auch keine andere Mannschaft aus der Staffel Hamburg/Schleswig-Holstein von ihrem Recht, an der Relegation teilzunehmen, Gebrauch machte, entfielen die Aufstiegsspiele in die Regionalliga zwischen den beiden Staffelmeistern. Die Wolfsburger Amateure stiegen somit kampflos in die Regionalliga auf.

Die Abstiegsränge in der Staffel Niedersachsen/Bremen belegten der VfB Oldenburg, die zweite Mannschaft von Eintracht Braunschweig, SV Concordia Ihrhove, FC Oberneuland, Rotenburger SV, SC Langenhagen, VfV 06 Hildesheim, SSV Vorsfelde, Lüneburger SK und SC Weyhe. Aus der Staffel Hamburg/Schleswig-Holstein stiegen der VfL Pinneberg, Husumer SV, SV Lurup, TSV Sasel, TSV Kropp, Flensburg 08, SC Vorwärts-Wacker Billstedt, Rasensport Elmshorn, Wedeler TSV und Heider SV ab.

Alle anderen Mannschaften qualifizierten sich für die eingleisige Oberliga Nord im Folgejahr. Die Aufsteiger über die Aufstiegsrunde waren die Amateure des VfB Lübeck als Meister der Verbandsliga Schleswig-Holstein und der HSV Barmbek-Uhlenhorst als Meister der Verbandsliga Hamburg. Aus den beiden Staffeln der Niedersachsenliga sowie der Verbandsliga Bremen gab es keinen Aufsteiger. Aus der Regionalliga Nord stieg der VfR Neumünster ab.

Staffel Niedersachsen/Bremen

Tabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Staffel Hamburg/Schleswig-Holstein

Tabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Aufstiegsrunde zur Oberliga 
Für die verbleibenden zwei freien Plätze in der eingleisigen Oberliga spielten die Meister und Vizemeister der Verbandsligen Bremen, Hamburg und Schleswig-Holstein sowie die Meister der beiden Staffeln der Niedersachsenliga in zwei Vierergruppen eine Aufstiegsrunde. Die beiden Gruppensieger stiegen direkt auf.

Aus der Verbandsliga Bremen nahm der Vizemeister FC Bremerhaven, aus der Verbandsliga Hamburg der Meister HSV Barmbek-Uhlenhorst sowie der Vizemeister Buxtehuder SV, aus der Verbandsliga Schleswig-Holstein der Meister VfB Lübeck Amateure sowie der Vizemeister SV Henstedt-Rhen und aus den beiden Staffeln der Niedersachsenliga der West-Meister VfL Osnabrück Amateure sowie der Ost-Meister TSV Neuenkirchen sowie der Vizemeister VSK Osterholz-Scharmbeck.

In der Gruppe A schafften die Amateure des VfB Lübeck mit drei Siegen den Aufstieg, ebenso in der Gruppe B der HSV Barmbek-Uhlenhorst.

Gruppe A 

|}

|}

Gruppe B 

|}

|}

Weblinks 
 Oberliga Nord Niedersachsen/Bremen 2003/04 bei kicker.de
 Oberliga Nord Hamburg/Schleswig-Holstein 2003/04 bei kicker.de

2003
Fußballsaison 2003/04